Le patronyme Schepman, ou avec suffixe génitif -s Schepmans, provient du moyen néerlandais schepman ou schipman :  batelier, mais peut également provenir du néerlandais schaapman (homme des moutons) : berger.

Il a pour variantes Schep, Schepmann et Schepmans.

 Benny Schepmans (1953-), coureur cycliste belge ;
 Françoise Schepmans (1960-), femme politique belge.

Patronyme flamand